Dolanský ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Dolanský (* 1978), tschechischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Jaromír Dolanský (1895–1973), tschechoslowakischer Politiker
 Josef Dolanský (1868–1943), tschechoslowakischer Politiker